Oliwer Kaski (né le  à Pori, en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il est le fils d'Olli Kaski, également joueur de hockey sur glace professionnel.

Biographie

Carrière en club 
Formé à l'Ässät Pori, Kaski partage ses années juniors entre plusieurs équipes en Finlande et aux États-Unis. Il commence sa carrière professionnelle en 2016 alors qu'il s'aligne avec le HIFK. Durant la campagne 2018-2019, il marque 51 points. Cette performance lui permet de remporter les trophées Juha-Rantasila et Lasse-Oksanen. Au moment de sa réalisation, il s'agit du troisième meilleur total de points pour un défenseur dans la Liiga pour une saison. Les 53 points de Pekka Rautakallio et de Brian Rafalski étant les seules saisons plus productives.

Le , il signe un contrat d'une saison avec les Red Wings de Détroit, équipe de la LNH.

Le , il est échangé aux Hurricanes de la Caroline en retour du défenseur Kyle Wood.

Carrière internationale 
Kaski représente la Finlande au niveau international. Il participe à ses premières sélections durant la campagne 2018-2019. En 2019, il participe à son premier championnat du monde sénior.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2010-2011 || Ässät Pori U16 || Jr. C SM-sarja || 15|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || KJK U17 || Jr. B2 SM-sarja Q || 4|| 4|| 2|| 6|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Ässät Pori U17 || Jr. B2 I-divisioona || 13|| 12|| 12|| 24|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Dallas Penguins 18U AA || Midget || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Ässät Pori U18 || Jr. B SM-sarja || 37|| 14|| 10|| 24|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Ässät Pori U20 || Jr. A SM-liiga || 37|| 10|| 7|| 17|| 10|| 7|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2014-2015 || Ässät Pori U20 || Jr. A SM-liiga || 48|| 10|| 27|| 37|| 12|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2015-2016 || Broncos de Western Michigan || NCAA || 31|| 4|| 8|| 12|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Broncos de Western Michigan || NCAA || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || HIFK U20 || Jr. A SM-liiga || 3|| 3|| 2|| 5|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || HIFK || Liiga || 36|| 2|| 4|| 6|| 0|| 12|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2016-2017 || Kiekko-Vantaa || Mestis || 3|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || HIFK || Liiga || 49|| 9|| 7|| 16|| 10|| 13|| 3|| 4|| 7|| 0
|-
| 2018-2019 || Pelicans Lahti || Liiga || 59|| 19|| 32|| 51|| 10|| 6|| 2|| 2|| 4|| 0
|- 
| 2019-2020 || Griffins de Grand Rapids || LAH ||19 ||2 ||3 ||5 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
| 2019-2020 || Checkers de Charlotte || LAH || 35 ||11 ||9 ||20 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
| 2020-2021 || Avangard Omsk || KHL || 58 ||13 ||21 ||34 ||14 ||24 ||3 ||7 ||10 ||8 
|-
| 2021-2022 || Avangard Omsk || KHL || || || || || ||

Au niveau international 

| 2018-2019 || align="left"|International || 22|| 3|| 3|| 6|| 6|| +5|| align="left"|
|-
| 2019 || align="left"|Championnat du monde || 10 || 0 || 2 || 2 || 4 || +3 || align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2021 || align="left"| Championnat du monde || 10 || 0 || 3 || 3 || 2 || 0 || align="left"|  Médaille d'argent

Références 

Naissance en septembre 1995
Naissance à Pori
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Broncos de Western Michigan
Joueur du HIFK
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur du Kiekko-Vantaa
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur de l'Avangard Omsk
Champion de la Coupe Gagarine
Gagnant du trophée Pekka-Rautakallio
Gagnant du trophée Lasse-Oksanen
Gagnant du trophée Juha-Rantasila